Соло́мин — русская фамилия. Образована от прозвища или мирского имени Солома либо (реже) от уменьшительной формы имени  или Саломея. Известные носители:

Соломин 
 Соломин, Александр Владимирович (род. 1980) — российский религиовед, историк и генеалог.
 Соломин, Алексей Владимирович (род. 1993) — молдавский футболист.
 Соломин, Анатолий Васильевич (род. 1952) — советский легкоатлет, рекордсмен мира по спортивной ходьбе.
 
 
 Соломин, Виктор Георгиевич (род. 1962) — украинский домрист, композитор, импровизатор и преподаватель.
 
 Соломин, Владилен Харитонович (род. 1933) — российский и советский архитектор.
 Соломин, Вячеслав Алексеевич (род. 1975) — российский энергетик и управленец.
 Соломин, Георгий Константинович (1865/1867 — ок. 1942) — российский искусствовед и педагог.
 Соломин, Дмитрий Владимирович (род. 1975) — российский кикбоксер, двукратный чемпион мира.
 Соломин, Евгений Валерьевич (род. 1972) — российский режиссёр документального кино.
 Соломин, Лейба (1914—1973) — деятель литовского революционного движения.
 Соломин, Михаил Павлович (1840—?) — купец, городской голова Богучара.
 
 
 
 Соломин, Сергей Яковлевич (1864—1913) — псевдоним русского писателя-фантаста Сергея Стечкина.
 Соломин, Тимофей Михайлович (1885—?) — один из организаторов Ленской стачки 1912 года.
 Соломин, Юрий Мефодьевич (род. 1935) — известный советский актёр.



Другое 
 (10054) Соломин — типичный астероид главного пояса.

См. также 

 Соломины (дворянский род)
 Соломино
 Соломинский
 10054 Соломин

Примечания